Кратер Лоренц () — огромный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь нидерландского физика-теоретика Хендрика Антона Лоренца (1853—1928) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Лоренц являются кратер Уинлок примыкающий к западной части его вала; кратер Лакчини на северо-западе; кратер Брегг на севере-северо-западе; кратер Авиценна перекрывающий северную часть его вала; кратер Бунзен на северо-востоке; кратер Астон на востоке и кратер Лауэ перекрывающий южную часть его вала. В северо-восточной части чаши кратера Лоренц находится кратер Нернст, в юго-восточной - кратер Рентген. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 378 км, глубина 3200  м.

Размеры кратера сопоставимы с Морем Нектара на видимой стороне Луны, но в отличие от последнего кратер не затоплен базальтовой лавой. Кратер имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и почти полностью разрушен за исключением хорошо различимой западной части. Дно чаши относительно ровное в западной части, пересеченное в восточной, и отмечено множеством кратеров различного размера. В чаше кратера зарегистрирована гравитационная аномалия.

Несмотря на расположение на обратной стороне Луны при благоприятной либрации кратер доступен для наблюдения с Земли, однако под низким углом и в искаженной форме.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитных кратеров Лоренц P и R относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны